Taal je pojmenování několika geografických objektů na Filipínách.

 Taal (sopka) – aktivní sopka na Filipínách
 Taal (jezero) – sopečné jezero na Filipínách
 Taal (obec) – sídlo na Filipínách